Стефани Романов (; род. , Лас-Вегас) — американская актриса и фотомодель русского происхождения.

Биография 
Стефани Романов родилась 24 января 1969 года в Лас-Вегасе. В 15 лет начала карьеру модели в агентстве «Elite Model Management». Позже снималась для журналов «Elle», «Vanity Fair» и «Vogue».

В 1993 году она приняла решение завершить карьеру модели ради съёмок в кино. Наиболее известна по роли Лайлы Морган в телесериале «Ангел».

Снималась в клипе Джо Кокера «What Becomes Of The Broken Hearted?», в рекламе «Old Spice Cologne» и «Ericsson Mobile Phones».

Личная жизнь 
26 декабря 2001 года Стефани вышла замуж за кинопродюсера Ника Векслера. 1 июня 2005 года у них родилась дочь Лили Андрея Романов-Векслер.

Фильмография

Примечания

Ссылки